Sotto peut désigner :

Patronymes 

  (né en 1980), chanteur de metal français ;
  (né en 1980), designer, producteur et conceptualiste américain ;
  (né en 1981), joueur de basket-ball philippin ;
 , (né en 1949), acteur philippin ;
 Thomas Sotto (né en 1973), journaliste et animateur français de télévision et de radio.

La famille Sotto :
  (née en 1980), actrice et chanteuse philippine ;
  (1982-2003), acteur philippin ;
  (né en 1984), acteur philippin ;
 Tito Sotto (né en 1948), acteur, chanteur, auteur-compositeur, animateur de télévision, journaliste, sportif et homme politique philippin ;
  (né en 1945), chanteur, compositeur et acteur philippin ;
  (né en 1954), acteur, présentateur de télévision, auteur-compositeur-interprète et producteur de cinéma philippin ;
  (1877-1950), homme politique philippin ;
  (né en 1989), homme politique philippin.

Toponymes 

 Bonate Sotto, commune italienne ;
 Castelfranco di Sotto, commune italienne ;
 Castelnovo di Sotto, commune italienne ;
 Cenate Sotto, commune italienne ;
 Forni di Sotto, commune italienne ;
 Mezzane di Sotto, commune italienne ;
 Osio Sotto, commune italienne ;
 Quarna Sotto, commune italienne ;
 Sotto il Monte Giovanni XXIII, commune italienne ;
 , palais portugais ;
 Tiarno di Sotto, commune italienne ;
 Tramonti di Sotto, commune italienne ;
 Vagli Sotto, commune italienne ;
 Via Banchi di Sotto, rue italienne.

Autres 

 Chœur d'enfants Sotto Voce, chœur français ;
 , thriller italien ;
 , film dramatique italien.

Voir aussi 

 
 Sōtō